Het Eredivisie-seizoen 2007/08 was het 52ste seizoen van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 119e landskampioenschap voetbal. PSV werd voor het vierde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede keer dat de club dit lukte in de Eredivisie. Het was nog geen andere club gelukt om vier keer achter elkaar de Eredivisie te winnen. Excelsior en VVV-Venlo degradeerden naar de Eerste divisie. 

Het seizoen 2007/08 van de Nederlandse Eredivisie ging van start op 17 augustus 2007 en is geëindigd op 20 april 2008. De Graafschap was als kampioen van de Eerste divisie in het seizoen 2006/07 een nieuwkomer.
De tweede nieuwkomer was VVV-Venlo, dat promoveerde via de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. ADO Den Haag was na het seizoen 2006/07 via een achttiende plaats gedegradeerd uit de Eredivisie.

Teams 
Tijdens het seizoen 2007/08 spelen de volgende teams in de Eredivisie:

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Verhoudingen punten

Verhoudingen doelpunten voor

Verhoudingen doelpunten tegen

Positieverloop per club

Play-offs Europees voetbal 
De teams die na 34 wedstrijden op posities 2 t/m 10 stonden speelden middels play-offs om een ticket voor de voorronde Champions League, drie tickets voor de UEFA Cup, en één ticket voor de Intertoto competitie. Feyenoord was als bekerwinnaar direct geplaatst voor de UEFA-Cup. FC Twente, in de reguliere competitie als vierde geëindigd, behaalde het voorronde Champions League ticket, terwijl Ajax (nummer 2 uit de reguliere competitie), sc Heerenveen (nummer 5) en N.E.C. (nummer 8) de resterende UEFA-Cup-tickets behaalden. NAC Breda, in de competitie derde geëindigd, verzekerde zich van Intertoto-voetbal.

Voor speelschema en uitslagen, zie Play-offs Nederlands voetbal 2008.

Officiële eindstand

Kampioenschap PSV 
Lange tijd leek PSV af te stevenen op de titel, maar het duurde uiteindelijk toch tot de laatste speeldag voordat PSV de eredivisie landskampioen werd. PSV werd winterkampioen, al was dat op basis van doelsaldo en een gelijk puntenaantal als Feyenoord en drie punten meer dan Ajax, dat het seizoen als tweede afsloot. Direct in de eerste maand na de winterstop, toen interim-coach Sef Vergoossen hoofdcoach werd bij PSV, zette PSV de toon na winstpartijen bij Feyenoord, Ajax en AZ. PSV zou uiteindelijk een voorsprong van maximaal 9 punten opbouwen, die nog terug zou lopen tot drie punten, royaal genoeg voor het landskampioenschap. Voor PSV betekende het de 21e titel en de vierde titel op rij. Dat laatste is een evenaring van het vorige record van PSV uit de periode 1986-1989. HVV werd vier keer achter elkaar landskampioen in de periode 1900-1903, maar toen bestond de Eredivisie nog niet.

Promotie/degradatie 
FC Volendam is als kampioen van de eerste divisie direct gepromoveerd en Excelsior als nummer 18 van de eredivisie gedegradeerd. 
VVV-Venlo is middels de play-offs gedegradeerd uit de eredivisie. ADO Den Haag, nummer zes in de reguliere competitie in de Eerste divisie, wist via de play-offs promotie naar de Eredivisie af te dwingen.

Statistieken

Topscorers

Gele kaarten

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 5.741.410 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 18.763 per wedstrijd.

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2007/08 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Programma

Individuele prijzen 
 Gouden Schoen: John Heitinga (Ajax)
 Zilveren Schoen: Heurelho da Silva Gomes (PSV) en Danijel Pranjić (sc Heerenveen)
 Bronzen Schoen: -- (Geen, er werden twee zilveren schoenen uitgereikt)

 Talent van het Jaar: Miralem Sulejmani (sc Heerenveen)

 Scheidsrechter van het jaar: Dick Jol

Trivia 
 Ook dit seizoen spelen drie ploegen uit Rotterdam in de Eredivisie, te weten Feyenoord, Sparta Rotterdam en Excelsior. Niet Feyenoord maar Excelsior vergaarde in de Rotterdamse derby's de meeste punten. Excelsior behaalde in de 4 Rotterdamse wedstrijden 9 punten. Feyenoord behaalde tegen Excelsior en Sparta 6 punten. Sparta vergaarde slechts 3 punten tegen Feyenoord en Excelsior.

 Dit seizoen is er voor het eerst weer een Limburgse derby. Sinds het wegvallen van Fortuna Sittard in 2002 is er geen Limburgse derby meer geweest. Door het terugkomen van VVV-Venlo is er weer een derby. De eerste werd gespeeld in Seacon Stadion - De Koel - in Venlo, Roda JC won deze wedstrijd met 3-5. Ook de tweede derby in Kerkrade won Roda JC, met 4-1.

Zie ook 

 Records Eredivisie seizoen 2007/08

Noten 

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 2007/08
Nederlands voetbalseizoen 2007/08